МК-1 — индексы некоторых машин и устройств, созданных в СССР.

 МК-1 — корабельная башенная установка.
 МК-1 (также АНТ-22) — самолёт-летающая лодка, совершивший первый полёт в 1934 году.
 МК-1  (также МК-I) — первый советский серийный траншейный экскаватор, производство начато в 1934 году.